Die Neue Pfarrkirche St. Martin am Chemnitzer Platz ist seit 1924 Sitz der katholischen Pfarrgemeinde St. Martin im Münchener Stadtteil Moosach.

Architektur 
Die Kirche wurde in den Jahren 1921 bis 1924 als Ersatz für die zu klein gewordene alte Pfarrkirche St. Martin errichtet. Ausgeführt wurde der Bau von dem Münchener Architekten Hermann Leitenstorfer. Sein Entwurf im Stil der Neuen Sachlichkeit nimmt deutlich erkennbar neuromanische Elemente auf. Das Relief St. Martin bei der Mantelteilung stammt von Karl Knappe.

Orgel 

Die derzeitige Orgel wurde 2015 von Orgelbau Goll mit 40 Registern auf drei Manualen und Pedal gebaut. Sie ersetzt ein Instrument von Guido Nenninger von 1975, das nach Polen transferiert wurde.

Pfarrer 
 Josef Kogler (1921–1965)
 Franz Ludwig Gahr (1965–1990)
 Hans Lindenberger (1990–2003)
 Martin Cambensy (seit 2003)

Literatur 
 Klaus-Martin Bresgott: Neue Pfarrkirche St. Martin München-Moosach, in: Neue Sakrale Räume. 100 Kirchen der Klassischen Moderne. Zürich 2019. S. 34f.

Weblinks 

 Offizielle Webseite

Einzelnachweise 

Martin Moosach
Pfarrkirche des Erzbistums München und Freising
Munchen Martin Moosach
Martin Moosach
Erbaut in den 1920er Jahren
Martin
Martin-von-Tours-Kirche (Patrozinium)
Bauwerk der Neuen Sachlichkeit in Bayern
Kirchengebäude der Moderne
Disposition einer Orgel
Martin
Kirchengebäude in Europa